The Night Watch. Live at the Amsterdam Concertgebouw November 23rd 1973 – podwójny, koncertowy album grupy King Crimson nagrany w listopadzie 1973 podczas występu w Amsterdamie i wydany w 1997. Okładka albumu pochodzi z obrazu P.J. Crook.

Muzycy 
Twórcami albumu są:
 Robert Fripp – gitara, melotron, 
 David Cross – skrzypce, melotron, wiola
 John Wetton – gitara basowa, wokal
 Bill Bruford – perkusja

Spis utworów 
Dysk 1:

Dysk 2:

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1997
Albumy koncertowe King Crimson
Albumy Discipline Global Mobile